Аднан Коджич (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в «Хагебю», откуда перешёл в «Норрчёпинг». Взрослую карьеру начал в «Сюльвии», в котором в 2014 году выступал на правах аренды. В декабре 2015 года перешёл в «Хальмстад», с которым подписал двухлетний контракт. В первый же сезон вместе с командой вышел в Алльсвенскан, победив в стыковых матчах «Хельсингборг». 23 апреля 2017 года в гостевой встрече с «Эскильстуной» дебютировал в чемпионате Швеции, заменив в середине первого тайма Йеспера Вестерберга.

В январе 2018 года стал игроком «Эскильстуны», заключив с клубом контракт, рассчитанный на три года. По итогам 2018 года вместе с клубом занял третье место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи, где по результатам двухматчевого противостояния была обыграна «Броммапойкарна». Весной 2019 года клуб добрался до финала кубка Швеции. В решающем матче с «Хеккеном» Коджич провёл все 90 минут, а его команда уступила со счётом 0:3. По окончании контракта покинул клуб.

В июле 2021 года стал игроком «Варберга», подписав контракт на полгода. 9 августа дебютировал за клуб в чемпионате страны в домашнем поединке с «Сириусом», на 75-й минуте выйдя на поле вместо Люка Ле Ру. В марте 2022 года подписал контракт с «Сюльвией» сроком до лета.

15 июля 2022 года перешёл в «Кальмар», подписав с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона.

Личная жизнь 
Зимой 2021 года Коджичу был диагностирован рак яичек. Спустя полгода лечения, он смог победить болезнь и вернуться на поле.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кальмара»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сильвия»
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Варберг»